

Santi 
 San Marino diacono, il fondatore dell'omonima Repubblica è venerato il 3 settembre come santo dalla Chiesa cattolica; 
 San Marino vescovo, commemorato il 21 gennaio.;
 San Marino di Cesarea, soldato martirizzato insieme al senatore Asterio nel 252 a Cesarea marittima, celebrato il 3 marzo;
 San Marino martire della Scizia, celebrato il 5 luglio;
 San Marino, martire in Africa, celebrato il 10 luglio;
 San Marino, martire in Cilicia, celebrato l'8 agosto;
 San Marino, martire di Roma del III secolo, celebrato il 26 dicembre.

Geografia

Toponimi 
 San Marino, repubblica indipendente (situata in un'area del territorio italiano compresa tra l'Emilia-Romagna e le Marche)
 Città di San Marino, capitale dell'omonima Repubblica
 San Marino, città della California
 San Marino, frazione di Carpi in provincia di Modena
 San Marino, frazione di Urbino in Provincia di Pesaro e Urbino
 San Marino, frazione di Bentivoglio in provincia di Bologna
 San Marino, frazione di Valbrenta in provincia di Vicenza
 San Marino, frazione di Perugia
 San Marino, località (non frazione) di Gorga in provincia di Roma

Altro 
 Rio San Marino, fiume affluente destro della Marecchia che scorre tra Italia (Emilia-Romagna e Marche) e San Marino.

Sport 
 Nazionale di calcio di San Marino
 San Marino Calcio, ex club calcistico della Repubblica di San Marino.